Steve Poapst (né le  à Cornwall dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 

|-
| 1985-1986 || Bears de Smiths Falls ||CJHL ||60 ||8 ||18 ||26 ||91   ||-||-||-||-||-
|-
| 1986-1987 || Bears de Smiths Falls ||CJHL ||54 ||10 ||27 ||37 || 94  || -||-||-||-||-
|-
| 1987-1988 ||Université de Colgate ||ECAC ||32 ||3 ||13 ||16 ||22 ||-||-||-||-||-
|-
| 1988-1989 ||Université de Colgate ||ECAC ||30 ||0 ||5 ||5  ||38 ||-||-||-||-||-
|-
| 1989-1990 ||Université de Colgate ||ECAC ||38 ||4 ||15 ||19 ||54 ||-||-||-||-||-
|-
| 1990-1991 ||Université de Colgate ||ECAC ||32 ||6 ||15 ||21  ||43 ||-||-||-||-||-
|-
| 1991-1992 ||Admirals de Hampton Roads ||ECHL ||55 ||8 ||20 ||28 ||29 || 14 ||1 ||4 ||5 ||12
|-
| 1992-1993 || Admirals de Hampton Roads ||ECHL ||63 ||10 ||35 ||45 ||57 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 1992-1993 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||7 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
| 1993-1994 ||Pirates de Portland ||LAH ||78 ||14 ||21 ||35 ||47  ||12 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
| 1994-1995 ||Pirates de Portland ||LAH ||71 ||8 ||22 ||30 ||60  ||7 ||0 ||1 ||1 ||16
|-
| 1995-1996 ||Pirates de Portland ||LAH ||70 ||10 ||24 ||34 ||79  ||20 ||2 ||6 ||8 ||16
|-
| 1995-1996 ||Capitals de Washington ||LNH ||3  ||1 ||0 ||1 ||0 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1996-1997 ||Pirates de Portland ||LAH ||47 ||1 ||20 ||21 ||34 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 1997-1998 ||Pirates de Portland ||LAH ||76 ||8 ||29 ||37 ||46  ||10 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
| 1998-1999 ||Pirates de Portland ||LAH ||54 ||3 ||21 ||24 ||36 ||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999 ||Capitals de Washington ||LNH ||22 ||0 ||0 ||0 ||8 ||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000 ||Pirates de Portland ||LAH ||58 ||0 ||14 ||14 ||20  ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2000-2001 ||Admirals de Norfolk ||LAH ||37 ||1 ||8 ||9 ||14  ||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||36 ||2 ||3 ||5 ||12  ||-||-||-||-||-
|-
| 2001-2002 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||56 ||1 ||7 ||8 ||30  ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2002-2003 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||75 ||2 ||11 ||13 ||50  ||-||-||-||-||-
|-
| 2003-2004 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||53 ||2 ||2 ||4 ||26  ||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006 ||Penguins de Pittsburgh ||LNH ||21 ||0 ||4 ||4 ||10 ||-||-||-||-||-
|-
| 2005-2006 ||Blues de Saint-Louis ||LNH ||41 ||0 ||1 ||1 ||37  ||-||-||-||-||-

| 307 || 8 || 28 || 36 || 173 || 11 || 0 || 0 || 0 || 0

Trophées et honneurs personnels 

1987-1988 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues de l'ECAC.
1992-1993 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'ECHL.
1993-1994 : champion de la Coupe Calder avec les Pirates de Portland.
1994-1995 : participe au Match des étoiles de la LAH.
2013 : intronisé au Temple de la renommée de l'ECHL.

Références 

Naissance en janvier 1969
Naissance à Cornwall (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blues de Saint-Louis
Champion de la Coupe Calder